Friuli-Venezia Giulia ou Friul-Veneza Júlia
 Villa Giulia
 Alfa Romeo Giulia
 Venezia Giulia Police Force

Desambiguação